Суперкубок Бразилії з футболу 2021  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 квітня 2021 року між чемпіоном Бразилії клубом Фламенгу та володарем кубка Бразилії клубом Палмейрас.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2021
Бразилія
Квітень 2021
2021 у бразильському спорті